Achirus är ett släkte av fiskar. Achirus ingår i familjen Achiridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plattfiskar
Achirus